Sovkhozni (Krasnodar), poble del territori de Krasnodar, a Rússia
 Sovkhozni (Adiguèsia), poble de la República d'Adiguèsia, a Rússia
 Sovkhozni (Tomsk), poble de la província de Tomsk, a Rússia
 Sovkhozni (Stàvropol), poble del territori de Stàvropol, a Rússia
 Sovkhozni (Krasnoiarsk), poble del territori de Krasnoiarsk, a Rússia